Vortex (з англ. «Вихор, круговерть»)

  — супутник радіоелектронної розвідки США
  — британська компанія, розробник відеоігор
  — x86-сумісна система на кристалі
 ICS Vortex — псевдонім норвезького музиканта Симена Гестнеса
 Vortex Automotive — британський виробник автомобілів
 Vortex — автомобільний бренд, який належав компанії ТагАЗ

Багатозначні терміни